Frère Jacques, cançó infantil francesa
 Juliet Jacques
 Norbert Jacques (1880, Eisch, Luxemburg - 1954, Coblença, Alemanya), escriptor luxemburguès 
 Rafael Jacques (Porto Alegre, 1975), futbolista brasiler
 Richard Jacques (Warwick, 1973), compositor britànic de música per a videojocs